

Geografia

Austria 
 Rohrberg – comune nel distretto di Schwaz (Tirolo)

Germania 
 Rohrberg – comune nel circondario di Altmark Salzwedel (Sassonia-Anhalt)
 Rohrberg – comune nel circondario dell'Eichsfeld (Turingia)